

Statistica 
 H0 – ipotesi nulla

Altro 
 Scala H0 – scala del modellismo ferroviario